Represent – album Compton’s Most Wanted
 Represent – album DJ Magic Mike’a
 Represent – album Fat Joego